Sugarloaf oder Sugar Loaf (englisch ‚Zuckerhut‘) steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sugarloaf (Colorado)
 Sugarloaf (Kalifornien)
 Sugarloaf (Minnesota)
 Sugar Loaf (Idaho)
 Sugar Loaf (Michigan)
 Sugar Loaf (New York)

Berge:
 Sugarloaf Mountain (Maine) im Franklin County, Vereinigte Staaten
 Sugarloaf Mountain (Kalifornien) in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Sugarloaf Peak in Washington, Vereinigte Staaten
 Sugar Loaf (Wales) in den Black Mountains (Wales)
 Great Sugar Loaf im County Wicklow, Irland
 Sugar Loaf (Sierra Leone), einer der höchsten Berge in Sierra Leone

Sonstige:
 Sugarloaf (Skigebiet) am Sugarloaf Mountain, Maine
 Sugar Loaf, anderer Name für Carioca (Ölfeld), Brasilien
 Sugarloaf (Grenada), Insel vor der Nordküste von Grenada

Sugarloaf steht für:
 Sugarloaf (Band), US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Sugarloaf Hill
 Sugarloaf Island
 Sugar Loaf Township